Hörhag ist der Name folgender Orte:

 Hörhag (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft der Gemeinde Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hörhag (Gemeinde Westendorf), Ortschaft der Gemeinde Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol